Chlornaphthalin ist eine ungenaue Bezeichnung für folgende chemischen Verbindungen:

 1-Chlornaphthalin (α-Chlornaphthalin)
 2-Chlornaphthalin (β-Chlornaphthalin)
 Polychlorierte Naphthaline